Орлов провал (Ледник) — пещера в Нижнесергинском районе Свердловской области Россия, в 2,5 км к югу от курорта «Нижние Серги». Пещера расположена на северо-западном склоне горы Орловой в природном парке «Оленьи Ручьи». Геоморфологический памятник природы.

Протяжённость ходов — 100 метров, глубина — 32 метров. Первое описание пещере было дано в 1962 году В. О. Щепетовым и Д. А. Кругловым.

Вход в пещеру представляет собой продолговатую вертикальную воронку 70×20 м глубиной 20 м, он находится на поросшей редколесьем поляне. В центре воронки у основания скалы находится узкое отверстие входа в колодец глубиной 12 м. В пещеру ведёт лестница и веревка, закреплённая на крючьях или за брёвна на дне воронки. Раньше здесь была большая пещера, но потом свод её обрушился и образовался провал. Склоны провала покрыты густой растительностью, в основном мхами и папоротниками. В центральной части воронки вертикально вниз уходит отверстие диаметром около 2 м, в котором постоянно лежит снег и лёд. На дне провала располагается уникальный природный ледник. По одной стороне воронки достаточно легко спуститься внутрь — склон там более пологий.

Ссылки 
Пещера Ледник на сайте ООПТ России
 http://nashural.ru/Mesta/orlov_proval.htm
 http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=4949&project=1
 https://web.archive.org/web/20160329044740/http://ekoray.ru/proval-gory-orlovoj

Геоморфологические памятники природы
Памятники природы Свердловской области
Пещеры природного парка «Оленьи Ручьи»